Alpen Cup w skokach narciarskich 2021/2022 – 32. edycja Alpen Cup w skokach narciarskich. Cykl rozpoczął się 11 września 2021 w czeskim Libercu, a zakończył 13 marca 2022 w austriackim Eisenerz.

Tytułu sprzed roku bronił Austriak Markus Müller.

Konkurs zaplanowany na 16 stycznia 2022 w Oberhofie nie został rozegrany.

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacja generalna 
Stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Alpen Cup w skokach narciarskich
Sezon 2021/2022 w skokach narciarskich